Eryngium lassauxii är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Decaisne. Eryngium lassauxii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
lassauxii